Zéké ou Zeke peut désigner :
Zéké, la commune du Burkina Faso ;
Zéké, l'avion japonais de la Seconde Guerre mondiale dit « Zéro ».
Zeke, un groupe de musique ;